ÜG oder Üg steht als Abkürzung für:
 Interessengemeinschaft Übersetzerinnen Übersetzer oder Übersetzergemeinschaft, österreichischer Berufs- und Interessenverband der Literaturübersetzer(innen)
 Überbrückungsgeld (Existenzgründung), staatliche Subvention
 Übergabegüterzug, zwischen Knotenbahnhöfen

 Über Gewißheit, Werk von Ludwig Wittgenstein

Siehe auch:
 Überwachungsgeschwader (UeG: ehemalige Schweizer Berufspilotenformation)

UG